SYD steht für:
 Kingsford Smith International Airport (IATA-Code), Sydney, Australien

Syd ist der Künstler- bzw. Spitzname folgender Personen:
 Syd (Sängerin) (* 1992), US-amerikanische Sängerin
 Syd Barrett (1946–2006), britischer Gitarrist, Sänger und Songwriter, Mitbegründer und kreativer Kopf von Pink Floyd

Syd. steht für:
 Botanikerkürzel von Hans Sydow (1879–1946), deutscher Botaniker und Mykologe

syd steht für:
 Samojedische Sprachen (ISO-639-5-Code)

Siehe auch:
 Sydney (Begriffsklärung)
 SID

Abkürzung